Linzia bezeichnet 

 einen Asteroiden, siehe (1469) Linzia
 eine Pflanzengattung, siehe Linzia (Pflanzengattung)